Aliou Badji – calciatore senegalese
Dominique Badji – calciatore senegalese
Mbaye Badji – ex calciatore senegalese
Pape Badji – cestista senegalese
Stéphane Badji – calciatore senegalese